Vietta ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Fritz-Vietta (* 1979), Südtiroler Künstler und Designer
 Egon Vietta (1903–1959), deutscher Autor
 Silvio Vietta (* 1941), deutscher Germanist und emeritierter Professor an der Universität Hildesheim

Siehe auch:
 Vieta